Antico-babilonese – periodo della storia babilonese in cui regnava la prima dinastia babilonese (1894-1595 a.C.)
Antico-babilonese – fase antica del dialetto babilonese